Tchiaoureli est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :

 Mikhaïl Tchiaoureli (1894-1974), réalisateur soviétique
 Sofiko Tchiaoureli (1937-2008), actrice soviétique et géorgienne, fille de Mikhaïl Tchiaoureli